Bond je priimek več znanih oseb:

 Edward Bond (*1934), angleški dramatik
 Derek Bond (1920—2000), škotski pisatelj
 George Phillips Bond (1825—1865), ameriški astronom
 Michael Bond (1926—2017), angleški mladinski pisatelj
 Lilian Bond (1908—1991), angleško-ameriška igralka
 Robert Bond (1857—1927), kanadski državnik
 Roland Bond (*1944), švedski hokejist
 Shadrach Bond (1773—1832), guverner ameriške zvezne države Illinois
 Tommy Bond (1926—2005), ameriški igralec
 Ward Bond (1903—1960), ameriški igralec 
 William Cranch Bond (1789—1859), ameriški urar in astronom
 Richard Lawrence Bond (1890—1979), britanski general
 Lionel Vivian Bond (1884—1961), britanski general

Glej tudi 
 James Bond, literarni in filmski lik